eskadra – jednostka organizacyjna wojska (pododdział)
 eskadra (lotnictwo)
 eskadra (marynarka wojenna)
 odpowiedniki w innych rodzajach wojsk: kompania, bateria, szwadron
 Eskadra - Zespół Estradowy Wojsk Lotniczych w Warszawie (1960–1972) i  Poznaniu (1972–1994)